У цьому списку видавничих компаній коміксів перераховані компанії, зокрема видавничі компанії, які переважно публікують комікси. Комікс-мистецтво – це художній засіб, який використовується для представлення ідей чи історій за допомогою зображень. Зображення зазвичай розташовані на панелях у послідовності, яка передає історію. Звуки виражаються за допомогою словесних бульбашок та ономатопеї. Європейські комікси існують з 1837 року, коли швейцарський художник Родольф Тьопффер опублікував Histoire de M. Vieux Bois. Найстарішим видавництвом коміксів у цьому списку є книжкова компанія David McKay Publications, яка була заснована в 1882 році та видавала комікси з 1935 по 1950 рік. Більшість видавничих компаній коміксів були засновані в Сполучених Штатах Америки, де комікси стали популярними в середині 1900-х років.

Видавництва

Американські

Бразильські

Британські

Канадські

Російські

Українські

Французькі

Японські

Примітки

Література 

 Bell, John. Invaders from the North. Dundurn Press, 2007. ISBN 978-1-55002-659-7
 Sanford, Jay Allen. "Two Men and their Comic Books," San Diego Reader (19. August 2004)
 Booker, M. Keith. Encyclopedia of Comic Books and Graphic Novels. ABC-CLIO, 2010. ISBN 978-0-313-35748-0
 Gabilliet, Jean-Paul. Of Comics and Men: A Cultural History of American Comic Books. translated by Beaty, Bart; and Nguyen, Nick. University Press of Mississippi, 2010. ISBN 978-1-60473-267-2
 Gravett, Paul, ed. (2001). 1001 Comics You Must Read Before You Die. 1001. New York, NY: Universe Publishing. 
 Voger, Mark; and Schaffenberger, Kurt. Hero Gets Girl!: The Life & Art of Kurt Schaffenberger. TwoMorrows Publishing, 2003. ISBN 978-1-893905-29-0

Видавництва коміксів
Видавництва коміксів України